Santo Domingo de Silos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santo Domingo de Silos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santo Domingo de Silos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar